Away with Words – film del 1999 diretto da Christopher Doyle
 Away with Words – album di Martin Barre del 2013